La Fureur est une émission de télévision centrée sur l'univers musical. Elle fut diffusée au Québec et en France.

La Fureur, version française (1995-2007),
La Fureur, version québécoise (1998-2007).